Michael Gross – attore statunitense
 Michael Gross – nuotatore tedesco